Das POLSAT Warsaw Open 2010 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Warschau. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 17. bis 22. Mai 2010 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Warschau